Венцборк:

 Венцборк — польский город Куявско-Поморского воеводства, повета сенполеньского.
 Венцборк — гмина (волость) в Польше, входит в Семпульненский повят, Куявско-Поморское воеводство.